El Masters de Cincinnati 2016, anomenat oficialment Western & Southern Open 2016, fou una competició tennística jugada sobre pista dura dins les sèries Masters 1000 de l'ATP en categoria masculina, i dins els Premier 5 Tournaments de la WTA en categoria femenina. La 115a edició del torneig es va disputar entre el 13 i el 21 d'agost de 2016 al Lindner Family Tennis Center de Mason, prop de Cincinnati, Ohio, Estats Units.

El tennista croat Marin Čilić va guanyar el primer títol Masters de la seva trajectòria. La txeca Karolína Plíšková va guanyar el títol més important de la seva carrera davant l'alemanya Angelique Kerber, que en cas de victòria hagués esdevingut número 1 del rànquing individual femení. El títol de dobles fou aconseguit per l'índia Sania Mirza i la txeca Barbora Strýcová, que disputaven el seu primer torneig com a parella. La tennista índia compartia  número 1 del rànquing de dobles amb la suïssa Martina Hingis, i amb el títol va tornar a encapçalar el rànquing en solitari.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 
 
 

2016
ATP World Tour 2016
WTA Tour 2016